coop kan henvise til:

 Coop amba, Danmark
 Coop Danmark, Danmark
 Coop Eesti, Estland
 Coop (Ungarn), Ungarn
 Coop (Italien), Italien
 Coop (Nederlandene), Nederlandene
 Coop Norge, Norge
 Coop (Puerto Rico), Puerto Rico
 Coop Jednota, Slovakiet
 Coop Sverige, Sverige
 Coop (Schweiz), Schweiz
 Co-op Food, Storbritannien
 Coop Norden, Fælles selvskab fra 2001 til 2006